Dirk Raudies (Biberach an der Riss, 1964. június 17. –) korábbi német motorversenyző, a MotoGP 125 köbcentiméteres géposztályának 1993-as világbajnoka.

Teljes MotoGP-eredménylistája 

Pontozás 1988 és 1992 között:

Pontozás 1993 óta:

Források 

Német motorversenyzők
1964-ben született személyek
Élő személyek